Mahlstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Meyer-Mahlstedt (?–1930), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Albert Mahlstedt (1861–1943), deutscher Kommunalpolitiker, Bürgermeister der Stadt Eutin in Schleswig-Holstein
 Christian Mahlstedt (1901–1976), deutscher Politiker (SPD), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter 
 Jens Mahlstedt (* 1964), deutscher Techno-DJ, Musikproduzent und Remix-Künstler
 Jörg Mahlstedt (1943–2011), deutscher Nuklearmediziner
 Robert Mahlstedt, deutscher Fußballspieler

Mahlstedt ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Mahlstedt (Winkelsett), Ortsteil der Gemeinde Winkelsett in Niedersachsen

Siehe auch:
 Mahlstede
 Mahlstetten
 Malstedt
 Malstätte